Чагыран () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чагыран, Мерве (род. 1992) — турецкая актриса и модель.
 Чагыран, Муса (род. 1992) — турецкий футболист, полузащитник клуба «Османлыспор».